Анна Михайловская: Михайловская, Анна Ивановна (1901—1992) — советский историк, музеевед, доктор исторических наук.
 Михайловская, Анна Михайловна (род. 1988) — российская актриса.